Asia hace referencia a varios artículos:

Geografía
 Asia, el continente más extenso y poblado de la Tierra.
 Asia (provincia romana), división administrativa del Imperio Romano, que ocupó el extremo occidental de Anatolia. 
 Asia o Asea, antigua ciudad griega de Arcadia.

En Perú
 Distrito de Asia, distrito de la provincia de Cañete
 Isla Asia, isla alta y escarpada en las proximidades de los balnearios del mismo nombre, provincia de Cañete.

Mitología
 Asia (mitología), nombre que algunos autores daban a Clímene, esposa de Jápeto y madre de Atlas, Prometeo, Epimeteo y Menecio.

Además
 Asia (banda), grupo de rock progresivo y arena rock.
 Asia (historieta), miniserie de historieta creada por Hernán Migoya (como guionista) y Marcelo Sosa (como dibujante) para la revista Kiss Comix.
 Asia (Miami), torre residencial en Miami, Florida (Estados Unidos).
 Asia (1791), navío de la Armada Española.
 (67) Asia, asteroide del cinturón de asteroides.
 .asia, dominio de Internet genérico propuesto para Asia, Australia y el Pacífico.